Johann Joseph Scheubel ist der Name folgender Personen:

* Johann Joseph Scheubel I. (um 1655–1721), deutscher Maler
 Johann Joseph Scheubel II. (1686–1769), fränkischer Maler, Hofmaler und Kammerdiener, siehe Scheubel (Künstlerfamilie)
 Johann Joseph Scheubel der Jüngere (1733–1801), deutscher Kunstmaler, Hofmaler und Kammerdiener